Oezjhorod (rajon), rajon van Oekraïne.
 Oezjhorod (stad), stad in Oekraïne.